Il grande salto (Der große Sprung) – film del 1927 diretto da Arnold Fanck
 Il grande salto (The Big Bounce) – romanzo del 1969 di Elmore Leonard
 Il grande salto – film del 2019 diretto da Giorgio Tirabassi